Mistrovství světa v házené žen pořádá Mezinárodní házenkářská federace od roku 1949.

Mistrovství světa v hale se sedmi hráči

Přehled pořadatelských měst a medailistů

Historické pořadí podle medailí 

  je nástupcem ** je nástupcem *** je nástupcem

Účast jednotlivých zemí 1957 - 2009 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
! align="left"|Země
! 1957
! 1962
! 1965
! 1971
! 1973
! 1975
! 1978
! 1982
! 1986
! 1990
! 1993
! 1995
! 1997
! 1999
! 2001
! 2003
! 2005
! 2007
! 2009
|-
| align="left"|Počet účastníků|| 9 || 9 || 8 || 9 || 12 || 12 || 12 || 12 || 16 || 16 || 16 || 20 || 24 || 24 || 24 || 24 || 24 || 24 || 24
|- bgcolor= #D0E6FF
| align="left"| Alžírsko|| – || – || – || – || – || – || 10 || – || – || – || – || – || 19 || – || – || – || – || – || -
|- bgcolor= #FFFFFF
| align="left"| Angola || – || – || – || – || – || – || – || – || – || 16 || 16 || 13 || 15 || 15 || 13 || 17 || 16 || 7 || 11
|- bgcolor= #D0E6FF
| align="left"| Argentina || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || 24 || – || 22 || 20 || 20 || 19
|- bgcolor= #FFFFFF
| align="left"| Austrálie|| – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || 23 || – || 23 || 24 || 24 || 24
|- bgcolor= #D0E6FF
| align="left"| Bělorusko|| – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || 16 || 14 || – || – || – || – || -
|- bgcolor= #FFFFFF
| align="left"| Brazílie|| – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || 17 || 23 || 16 || 12 || 20 || 7 || 14 || 15
|- bgcolor= #D0E6FF
| align="left"| Bulharsko|| – || – || – || – || – || – || – || 10 || – || 12 || – || – || – || – || – || – || – || – || -
|- bgcolor= #FFFFFF
| align="left"| Česko1|| bgcolor=gold|1 || bgcolor=#CC9966|3 || 4 || – || 6 || 6 || 4 || 5 || bgcolor=silver|2 || – || 9 || 13 || 13 || 19 || – || 15 || – || – || -
|- bgcolor= #D0E6FF
| align="left"| Čína|| – || – || – || – || – || – || – || – || 9 || 8 || 14 || 13 || 22 || 18 || 11 || 19 || 17 || 21 || 12
|- bgcolor= #FFFFFF
| align="left"| Dánsko|| 5 ||bgcolor=silver|2 || 5 || 6 || 7 || 9 || – || – || – || 10 || bgcolor=silver|2 || bgcolor=#CC9966|3 || bgcolor=gold|1 || 6 || 4 || 13 || 4 || – || 5
|- bgcolor= #D0E6FF
| align="left"| Dominikánská republika || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || 22 || -
|- bgcolor= #FFFFFF
| align="left"| Francie|| – || – || – || – || – || – || – || – || 15 || 14 || – || – || 10 || bgcolor=silver|2 || 5 || bgcolor=gold|1 || 12 || 5 ||bgcolor=silver|2
|- bgcolor= #D0E6FF
| align="left"| Grónsko|| – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || 24 || – || – || – || -
|- bgcolor= #FFFFFF
| align="left"| Chile || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || 23
|- bgcolor= #D0E6FF
| align="left"| Chorvatsko|| – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || 10 || 6 || – || – || 14 || 11 || 9 || -
|- bgcolor= #FFFFFF
| align="left"| Itálie|| – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || 16 || – || – || – || -
|-
! align="left"|Země
! 1957
! 1962
! 1965
! 1971
! 1973
! 1975
! 1978
! 1982
! 1986
! 1990
! 1993
! 1995
! 1997
! 1999
! 2001
! 2003
! 2005
! 2007
! 2009
|- bgcolor= #D0E6FF
| align="left"| Japonsko|| – || 9 || 7 || 9 || 10 || 10 || – || – || 14 || – || – || 13 || 17 || 17 || 20 || 16 || 18 || 19 || 16
|- bgcolor= #FFFFFF
| align="left"| Kamerun|| – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || 22 || – || -
|- bgcolor= #D0E6FF
| align="left"| Kanada || – || – || – || – || – || – || 10 || – || – || 15 || – || 17 || 20 || – || – || – || – || – || -
|- bgcolor= #FFFFFF
| align="left"| Kazachstán|| – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || 18 || 22
|- bgcolor= #D0E6FF
| align="left"| Republika Kongo|| – || – || – || – || – || – || – || 12 || – || – || – || – || – || 22 || 22 || – || – || 17 || 20
|- bgcolor= #FFFFFF
| align="left"| Jižní Korea|| – || – || – || – || – || – || 10 || 6 || 11 || 11 || 11 || bgcolor=gold|1 || 5 || 9 || 15 || bgcolor=#CC9966|3 || 8 || 6 || 6
|- bgcolor= #D0E6FF
| align="left"| Kuba|| – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || 21 || – || – || – || – || -
|- bgcolor= #FFFFFF
| align="left"| Litva|| – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || 13 || – || – || – || – || – || – || – || -
|- bgcolor= #D0E6FF
| align="left"| Maďarsko|| bgcolor=silver|2 || 5 || bgcolor=gold|1 || bgcolor=#CC9966|3 || 4 || bgcolor=#CC9966|3|| bgcolor=#CC9966|3 || bgcolor=silver|2 || 8 || – || 7 || bgcolor=silver|2 || 9 || 5 || 6 || bgcolor=silver|2 || bgcolor=#CC9966|3 || 8 || 9
|- bgcolor= #FFFFFF
| align="left"| Makedonie|| – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || 7 || 8 || 21 || – || 15 || 12 || -
|- bgcolor= #D0E6FF
| align="left"| NDR || – || – || – || bgcolor=gold|1 || 9 || bgcolor=gold|1|| bgcolor=gold|1 || 4 || 4 || bgcolor=#CC9966|3 || – || – || – || – || – || – || – || – || -
|- bgcolor= #FFFFFF
| align="left"| Německo|| 4 || 8 || bgcolor=#CC9966|3 || 5 || 11 || – || 8 || 9 || 7 || 4 || bgcolor=gold|1 || 5 || bgcolor=#CC9966|3|| 7 || – || 12 || 6 || bgcolor=#CC9966|3 || 7
|- bgcolor= #D0E6FF
| align="left"| Nizozemsko|| – || – || – || 8 || 12 || – || 9 || – || 10 || – || – || – || – || 10 || 14 || – || 5 || – || -
|- bgcolor= #FFFFFF
| align="left"| Norsko|| – || – || – || 7 || 8 || 8 || – || 7 || bgcolor=#CC9966|3 || 6 || bgcolor=#CC9966|3|| 4 || bgcolor=silver|2 || bgcolor=gold|1 || bgcolor=silver|2 || 6 || 9 || bgcolor=silver|2 || bgcolor=#CC9966|3
|- bgcolor= #D0E6FF
| align="left"| Paraguay || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || 23 || -
|-
! align="left"|Země
! 1957
! 1962
! 1965
! 1971
! 1973
! 1975
! 1978
! 1982
! 1986
! 1990
! 1993
! 1995
! 1997
! 1999
! 2001
! 2003
! 2005
! 2007
! 2009
|- bgcolor= #FFFFFF
| align="left"| Pobřeží slonoviny|| – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || 17 || 14 || 20 || – || 21 || 21 || – || 18
|- bgcolor= #D0E6FF
| align="left"| Polsko|| 7 || 7 || 8 || – || 5 || 7 || 6 || – || 13 || 9 || 10 || – || 8 || 11 || – || – || 19 || 11 || -
|- bgcolor= #FFFFFF
| align="left"| Rakousko|| 6 || – || – || – || – || – || – || – || 12 || 5 || 8 || 8 || 10 || bgcolor=#CC9966|3|| 7 || 11 || 13 || 16 || 10
|- bgcolor= #D0E6FF
| align="left"| Rumunsko|| 9 || bgcolor=gold|1 || 6 || 4 || bgcolor=silver|2 || 4 || 7 || 8 || 5 || 7 || 4 || 7 || 12 || 4 || 17 || 10 || bgcolor=silver|2 || 4 || 8
|- bgcolor= #FFFFFF
| align="left"| Rusko2|| – || 6 || – || – || bgcolor=#CC9966|3 || bgcolor=silver|2 || bgcolor=silver|2 || bgcolor=gold|1 || bgcolor=gold|1 || bgcolor=gold|1 || 5 || 6 || 4 || 12 || bgcolor=gold|1|| 7 || bgcolor=gold|1|| bgcolor=gold|1 || bgcolor=gold|1
|- bgcolor= #D0E6FF
| align="left"| Slovensko|| – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || 12 || – || – || – || – || – || – || -
|- bgcolor= #FFFFFF
| align="left"| Slovinsko || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || 18 || – || 9 || 8 || 14 || – || -
|- bgcolor= #D0E6FF
| align="left"| Srbsko3 ||bgcolor=#CC9966|3|| 4 || bgcolor=silver|2 || bgcolor=silver|2 || bgcolor=gold|1 || 5 || 5 || bgcolor=#CC9966|3 || 6 || bgcolor=silver|2 || – || – || – || – || bgcolor=#CC9966|3 || 9 || – || – || -
|- bgcolor= #FFFFFF
| align="left"| Španělsko|| – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || 15 || – || – || – || 10 || 5 || – || 10 || 4
|- bgcolor= #D0E6FF
| align="left"| Švédsko|| 8 || – || – || – || – || – || – || – || – || 13 || 6 || 11 || – || – || 8 || – || – || – || 13
|- bgcolor= #FFFFFF
| align="left"| Thajsko|| – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || 21
|- bgcolor= #D0E6FF
| align="left"| Tunisko|| – || – || – || – || – || 12 || – || – || – || – || – || – || – || – || 19 || 18 || – || 15 || 14
|- bgcolor= #FFFFFF
| align="left"| Ukrajina|| – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || 9 || – || 13 || 18 || 4 || 10 || 13 || 17
|- bgcolor= #D0E6FF
| align="left"| Uruguay || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || 24 || – || 23 || 24 || 23 || – || -
|- bgcolor= #FFFFFF
| align="left"| USA || – || – || – || – || – || 11 || – || 11 || 16 || – || 12 || 17 || – || – || – || – || – || – || -
|- bgcolor= #D0E6FF
| align="left"| Uzbekistán|| – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || 21 || – || – || – || – || – || -
|- align="left"
| colspan="28" | 1 1957 – 1990 Československo, od 1993 Česko 2 1962 – 1990 SSSR, od 1993 Rusko3 1957 – 2001 Jugoslávie, 2003 – 2005 Srbsko a Černá Hora, od 2007 Srbsko
|}

Účast jednotlivých zemí od 2011 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
! align="left"|Země
! 2011 || 2013|| 2015|| 2017|| 2019|| 2021|| 2023
|-
| align="left"|Počet účastníků|| 24 || 24 || 24||24||24||32||32
|- bgcolor= #D0E6FF
| align="left"| Alžírsko || – || 22|| -||- ||- ||- ||-
|- bgcolor= #FFFFFF
| align="left"| Angola || 8 || 16 || 16||19 ||15 ||25 ||-
|- bgcolor= #D0E6FF
| align="left"| Argentina || 23 || 19 || 18||23 ||16 ||21 ||-
|- bgcolor= #FFFFFF
| align="left"| Austrálie|| 24 || 24 || -||- ||24 ||- ||-
|- bgcolor= #D0E6FF
| align="left"| Bělorusko|| – || – || -||- ||- ||- ||-
|- bgcolor= #FFFFFF
| align="left"| Brazílie|| 5 || bgcolor=gold|1 || 10||18 ||17 ||6 ||-
|- bgcolor= #D0E6FF
| align="left"| Bulharsko|| – || – || -||- ||- ||- ||-
|- bgcolor= #FFFFFF
| align="left"| Černá Hora || – || 11 || 8||7 ||5 ||22 ||-
|- bgcolor= #D0E6FF
| align="left"| Česko || – || 15 || -||8 ||- ||19 ||-
|- bgcolor= #FFFFFF
| align="left"| Čína|| 21 || 18 || 17||22 ||23 ||32 ||-
|- bgcolor= #D0E6FF
| align="left"| Dánsko|| 4 || bgcolor=#CC9966|3 || 6||6 ||9 ||bgcolor=#CC9966|3||-
|- bgcolor= #FFFFFF
| align="left"| Dominikánská republika || – || 23 || - ||- ||- ||-||-
|- bgcolor= #D0E6FF
| align="left"| Francie|| bgcolor=silver|2 || 6 || 7||bgcolor=gold|1 ||13 ||bgcolor=silver|2 ||-
|- bgcolor= #FFFFFF
| align="left"| Grónsko|| – || – || -||- ||- ||- ||-
|- bgcolor= #D0E6FF
| align="left"| Chile || – || -|| -||- ||- ||- ||-
|- bgcolor= #FFFFFF
| align="left"| Chorvatsko|| 7 || – || -||- ||- ||18 ||-
|- bgcolor= #D0E6FF
| align="left"| Island|| 12 || – || -||- ||- ||- ||-
|- bgcolor= #FFFFFF
| align="left"| Itálie|| – || – || -||- ||- ||- ||-
|-
! align="left"|Země
! 2011|| 2013|| 2015|| 2017|| 2019|| 2021|| 2023
|- bgcolor= #D0E6FF
| align="left"| Japonsko|| 14 || 14 || 19||16 ||10 ||11 ||-
|- bgcolor= #FFFFFF
| align="left"| Kamerun|| – || – || -||20 ||- ||28 ||-
|- bgcolor= #D0E6FF
| align="left"| Kanada || – || – || -||- ||- ||- ||-
|- bgcolor= #FFFFFF
| align="left"| Kazachstán|| 19 || – || 22||- ||22 ||24 ||-
|- bgcolor= #D0E6FF
| align="left"| Republika Kongo|| – || – || -||- ||- ||23 ||-
|- bgcolor= #FFFFFF
| align="left"|  DR Kongo|| – || 20 || 24||- ||20 ||- ||-
|- bgcolor= #D0E6FF
| align="left"| Jižní Korea|| 11 || 12 || 14||13 ||11 ||14 ||-
|- bgcolor= #FFFFFF
| align="left"| Kuba|| 22 || – || 23||- ||21 ||- ||-
|- bgcolor= #D0E6FF
| align="left"| Litva|| – || – || -||- ||- ||- ||-
|- bgcolor= #FFFFFF
| align="left"| Maďarsko|| – || 8 || 11||14 ||14 ||10 ||-
|- bgcolor= #D0E6FF
| align="left"| Makedonie|| – || – || -||- ||- ||- ||-
|- bgcolor= #FFFFFF
| align="left"| Německo|| 17 || 7 || 13||12 ||8 ||7 ||-
|- bgcolor= #D0E6FF
| align="left"| Nizozemsko|| 15 || 13  ||bgcolor=silver|2 ||bgcolor=#CC9966|3 ||bgcolor=gold|1 || 9 || -
|- bgcolor= #FFFFFF
| align="left"| Norsko|| bgcolor=gold|1 || 5 ||bgcolor=gold|1 ||bgcolor=silver|2 ||4 || bgcolor=gold|1||-
|- bgcolor= #D0E6FF
| align="left"| Paraguay || – || 21 || -||21 ||- ||29 ||-
|-
! align="left"|Země
! 2011|| 2013|| 2015|| 2017|| 2019|| 2021|| 2023
|- bgcolor= #FFFFFF
| align="left"| Pobřeží slonoviny|| 16 || – || -||- ||- ||- ||-
|- bgcolor= #D0E6FF
| align="left"| Polsko|| – || 4 || 4||17 ||- ||15 ||-
|- bgcolor= #FFFFFF
| align="left"| Portoriko|| – || – || 20||- ||- ||20 ||-
|- bgcolor= #D0E6FF
| align="left"| Rakousko|| – || – || -||- ||- ||16 ||-
|- bgcolor= #FFFFFF
| align="left"| Rumunsko|| 13 || 10 || bgcolor=#CC9966|3||10 ||12 ||13 ||-
|- bgcolor= #D0E6FF
| align="left"| Rusko|| 6 || – || 5||5 ||bgcolor=#CC9966|3 ||8 ||-
|- bgcolor= #D0E6FF
| align="left"| Senegal|| – || – || –||– ||18 ||- ||-
|- bgcolor= #FFFFFF
| align="left"| Slovensko|| – || – || -||- ||- ||26 ||-
|- bgcolor= #D0E6FF
| align="left"| Slovinsko || – || – || -||15 ||19 ||17 ||-
|- bgcolor= #FFFFFF
| align="left"| Srbsko || – || bgcolor=silver|2 || 15||9 ||6 ||12 ||-
|- bgcolor= #D0E6FF
| align="left"| Španělsko|| bgcolor=#CC9966|3 || 9 || 12||11 ||bgcolor=silver|2 ||4 ||-
|- bgcolor= #FFFFFF
| align="left"| Švédsko|| 9 || – || 9||4 ||7 ||5 ||-
|- bgcolor= #D0E6FF
| align="left"| Thajsko|| – || – || -||- ||- ||- ||-
|- bgcolor= #FFFFFF
| align="left"| Tunisko|| 18 || 17 || 21||24 ||- ||27 ||-
|- bgcolor= #D0E6FF
| align="left"| Ukrajina|| – || – || -||- ||- ||- ||-
|- bgcolor= #FFFFFF
| align="left"| Uruguay || 20 || – || -||- ||- ||- ||-
|- bgcolor= #D0E6FF
| align="left"| USA || – || – || -||- ||- ||- ||-
|- bgcolor= #FFFFFF
| align="left"| Uzbekistán|| – || – || -||- ||- ||30 ||-
|- align="left"
|-
! align="left"|Země
! 2011|| 2013|| 2015|| 2017|| 2019|| 2021|| 2023
|}

Mistrovství světa venku s jedenácti hráči

Přehled pořadatelských měst a medailistů

Historické pořadí podle medailí

Účast jednotlivých zemí

Související články 
 Mistrovství světa v házené mužů
 Mistrovství Evropy v házené mužů
 Mistrovství Evropy v házené žen
 Házená na letních olympijských hrách

Externí odkazy 
 
 (en) Mistrovství světa v házené žen
 (de) Weltmeisterschaften bei Handballdaten.de

 
Svět
Házená